Люсне́-ле-Дюк () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Монбар. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21358.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 206 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 128 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 97 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 97 активных жителей работали 90 человек (52 мужчины и 38 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 31 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Люсне-ле-Дюк 

Коммуны департамента Кот-д’Ор